A Estação 104 FM é uma emissora de rádio brasileira do município de Iguaba Grande, Rio de Janeiro. Transmite sua programação nos 104,1 MHz. É especializada na música pop e rock, tendo espaço também para a Música Popular Brasileira.

História
Foi criada em 2005 em fase experimental e foi fundada oficialmente em dezembro do mesmo ano. Em 2014, firmou uma parceria com a Rádio Cidade do Rio de Janeiro para retransmitir seu conteúdo.

Programas 
Estação Top
Clássicos do Rock
Plataforma 104
Estação Municípios
Estação Esporte
Expresso Brasil

Ligações externas 
 

Estação 104 FM
Estações de rádio fundadas em 2005